Catch Up (band), een Nederlandse popband
 Catch Up (album), een album van gelijknamige band
 Catch up (single), een single van Nederlandse rapper Josylvio